Kenels ist der Ortsname von

 Kenels (Buchenberg), Ortsteil des Marktes Buchenberg, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Kenels (Sulzberg), Ortsteil des Marktes Sulzberg, Landkreis Oberallgäu, Bayern